Венесуела — держава в Південній Америці.
 9357 Венесуела — астероїд названий на честь країни Венесула.